Bondo puede referirse a:

 Bondo, comuna italiana de la provincia de Trento.
 Bondo, antigua comuna suiza del cantón de los Grisones, localidad de la comuna de Bregaglia.
 Bondo, localidad keniata.